Jón Ólafsson kan syfta på:

 Jón Ólafsson från Grunnavík (1705–1779), isländsk filolog
 Jón Ólafsson från Svefneyjar (1731–1811), isländsk filolog
 Jón Ólafsson (1850–1916), isländsk journalist, poet och politiker